Amerikai Egyesült Államok
 Malaga (Kalifornia)
 Malaga (New Jersey)
 Malaga (Ohio)
 Malaga (Washington)

 Ausztrália
 Malaga (Perth)

 Kolumbia
 Malaga (Santander)